Эстер Корнелия Бранд (; 29 сентября 1922, Спрингбок, Южно-Африканский Союз — 20 июня 2015, Блумфонтейн, Южно-Африканская Республика) — южноафриканская легкоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Спортивная карьера 
Трижды возглавляла мировой рейтинг в прыжках в высоту: в 1940-41 и в 1952 гг.

Её прыжок 29 марта 1941 года в Стелленбосе на высоту 1,66 м только в 1976 г. был официально признан мировым рекордом, поскольку Дора Ратьен c результатом 1,70 м (1938) была официально признана мужчиной.

На летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки южноафриканская спортсменка не могла преодолеть квалификационный турнир в метании диска, однако стала победительницей соревнований в прыжках в высоту с личным рекордом 1,67 м, обойдя мировую рекордсменку Шейлу Лервилл из Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 
 Olimpiese atleet Esther Brand (92) ‘blaas stil laaste asem uit’

Олимпийские чемпионы от ЮАР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Прыгуны в высоту ЮАР
Метатели диска ЮАР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года